Dieser Artikel behandelt die portugiesische Nationalmannschaft bei der Fußball-Europameisterschaft 2004.

Qualifikation 
Als Gastgeber der Fußball-EM 2004 war Portugal gesetzt.

Portugiesisches Aufgebot 

Portugal
2004